Giambattista Tiepolo, Venetiaans schilder
Giandomenico Tiepolo, Venetiaans schilder, zoon van Giambattista